Космач — название населённых пунктов:
 
Россия
 Космач — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 
Украина
 Космач — село в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области.
 Космач — село в Косовском районе Ивано-Франковской области.
 
Космач (фамилия)
 Космач, Геннадий Аркадьевич (1953—2016) — советский и белорусский историк.
 Космач, Феодосий Александрович (1903—1987) — Герой Советского Союза.